ISP steht als Abkürzung für:

 Informationsschwerpunkt, siehe auch Gebäudeleittechnik
 Inline Strip Production, siehe Dünnbrammengießen #ISP-Verfahren
 Instytut Spraw Publicznych (Institut für öffentliche Angelegenheiten in Polen)
 In-System-Programmierung
 Interface-Segregation-Prinzip
 Internet Service Provider, siehe Internetdienstanbieter
 Isolated Sleep Paralysis, siehe Schlafparalyse #Als Schlafstörung
 Long Island MacArthur Airport im US-Bundesstaat New York (IATA-Code)

 steht für:
 Spezifischer Impuls

Siehe auch:

Abkürzung